Di seguito una lista di asteroidi dal numero 525001 al 526000 con data di scoperta e scopritore.

525001–525100 

|-
| 525001 - ||  || || LINEAR
|-
| 525002 - ||  || || LINEAR
|-
| 525003 - ||  || || LINEAR
|-
| 525004 - ||  || || LINEAR
|-
| 525005 - ||  || || LINEAR
|-
| 525006 - ||  || || NEAT
|-
| 525007 - ||  || || LINEAR
|-
| 525008 - ||  || || LINEAR
|-
| 525009 - ||  || || LINEAR
|-
| 525010 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525011 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525012 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525013 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525014 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525015 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525016 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525017 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525018 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525019 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525020 - ||  || || LINEAR
|-
| 525021 - ||  || || LINEAR
|-
| 525022 - ||  || || LINEAR
|-
| 525023 - ||  || || LINEAR
|-
| 525024 - ||  || || LINEAR
|-
| 525025 - ||  || || CSS
|-
| 525026 - ||  || || SSS
|-
| 525027 - ||  || || CSS
|-
| 525028 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525029 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525030 - ||  || || LINEAR
|-
| 525031 - ||  || || LINEAR
|-
| 525032 - ||  || || LINEAR
|-
| 525033 - ||  || || LINEAR
|-
| 525034 - ||  || || LINEAR
|-
| 525035 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525036 - ||  || || LINEAR
|-
| 525037 - ||  || || LINEAR
|-
| 525038 - ||  || || LINEAR
|-
| 525039 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525040 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525041 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525042 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525043 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525044 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525045 - ||  || || LINEAR
|-
| 525046 - ||  || || LINEAR
|-
| 525047 - ||  || || SSS
|-
| 525048 - ||  || || LINEAR
|-
| 525049 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525050 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525051 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525052 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525053 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525054 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525055 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525056 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525057 - ||  || || LINEAR
|-
| 525058 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525059 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525060 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525061 - ||  || || LINEAR
|-
| 525062 - ||  || || LINEAR
|-
| 525063 - ||  || || LINEAR
|-
| 525064 - ||  || || LINEAR
|-
| 525065 - ||  || || LINEAR
|-
| 525066 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525067 - ||  || || LONEOS
|-
| 525068 - ||  || || LONEOS
|-
| 525069 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525070 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525071 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525072 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525073 - ||  || || LINEAR
|-
| 525074 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525075 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525076 - ||  || || LINEAR
|-
| 525077 - ||  || || LINEAR
|-
| 525078 - ||  || || LONEOS
|-
| 525079 - ||  || || LONEOS
|-
| 525080 - ||  || || LONEOS
|-
| 525081 - ||  || || LINEAR
|-
| 525082 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525083 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525084 - ||  || || LINEAR
|-
| 525085 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525086 - ||  || || LINEAR
|-
| 525087 - ||  || || LONEOS
|-
| 525088 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525089 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525090 - ||  || || LINEAR
|-
| 525091 - ||  || || SSS
|-
| 525092 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525093 - ||  || || LINEAR
|-
| 525094 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525095 - ||  || || LINEAR
|-
| 525096 - ||  || || LINEAR
|-
| 525097 - ||  || || LINEAR
|-
| 525098 - ||  || || LONEOS
|-
| 525099 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525100 - ||  || || Spacewatch
|}

525101–525200 

|-
| 525101 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525102 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525103 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525104 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525105 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525106 - ||  || || LINEAR
|-
| 525107 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525108 - ||  || || LONEOS
|-
| 525109 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525110 - ||  || || SSS
|-
| 525111 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525112 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525113 - ||  || || LINEAR
|-
| 525114 - ||  || || LINEAR
|-
| 525115 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525116 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525117 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525118 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525119 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525120 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525121 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525122 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525123 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525124 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525125 - ||  || || LINEAR
|-
| 525126 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525127 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525128 - ||  || || LINEAR
|-
| 525129 - ||  || || LONEOS
|-
| 525130 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525131 - ||  || || LONEOS
|-
| 525132 - ||  || || LINEAR
|-
| 525133 - ||  || || LINEAR
|-
| 525134 - ||  || || LONEOS
|-
| 525135 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525136 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525137 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525138 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525139 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525140 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525141 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525142 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525143 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525144 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525145 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525146 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525147 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525148 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525149 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525150 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525151 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525152 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525153 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525154 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525155 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525156 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525157 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525158 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525159 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525160 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525161 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525162 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525163 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525164 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525165 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525166 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525167 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525168 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525169 - ||  || || LINEAR
|-
| 525170 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525171 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525172 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525173 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525174 - ||  || || LONEOS
|-
| 525175 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525176 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525177 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525178 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525179 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525180 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525181 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525182 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525183 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525184 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525185 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525186 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525187 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525188 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525189 - ||  || || LINEAR
|-
| 525190 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525191 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525192 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525193 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525194 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525195 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525196 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525197 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525198 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525199 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525200 - ||  || || Spacewatch
|}

525201–525300 

|-
| 525201 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525202 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525203 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525204 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525205 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525206 - ||  || || LONEOS
|-
| 525207 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525208 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525209 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525210 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525211 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525212 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525213 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525214 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525215 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525216 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525217 - ||  || || SSS
|-
| 525218 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525219 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525220 - ||  || || SSS
|-
| 525221 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525222 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525223 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525224 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525225 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525226 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525227 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525228 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525229 - ||  || || LINEAR
|-
| 525230 - ||  || || LINEAR
|-
| 525231 - ||  || || LONEOS
|-
| 525232 - ||  || || LONEOS
|-
| 525233 - ||  || || CSS
|-
| 525234 - ||  || || LINEAR
|-
| 525235 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525236 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525237 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525238 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525239 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525240 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525241 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525242 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525243 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525244 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525245 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525246 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525247 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525248 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525249 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525250 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525251 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525252 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525253 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525254 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525255 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525256 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525257 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525258 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525259 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525260 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525261 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525262 - ||  || || CSS
|-
| 525263 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525264 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525265 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525266 - ||  || || CINEOS
|-
| 525267 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525268 - ||  || || CSS
|-
| 525269 - ||  || || LINEAR
|-
| 525270 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525271 - ||  || || LINEAR
|-
| 525272 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525273 - ||  || || CINEOS
|-
| 525274 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525275 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525276 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525277 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525278 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525279 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525280 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525281 - ||  || || CINEOS
|-
| 525282 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525283 - ||  || || LINEAR
|-
| 525284 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525285 - ||  || || LINEAR
|-
| 525286 - ||  || || LINEAR
|-
| 525287 - ||  || || LINEAR
|-
| 525288 - ||  || || LINEAR
|-
| 525289 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525290 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525291 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525292 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525293 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525294 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525295 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525296 - ||  || || LINEAR
|-
| 525297 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525298 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525299 - ||  || || LINEAR
|-
| 525300 - ||  || || Spacewatch
|}

525301–525400 

|-
| 525301 - ||  || || LINEAR
|-
| 525302 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525303 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525304 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525305 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525306 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525307 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525308 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525309 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525310 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525311 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525312 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525313 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525314 - ||  || || CINEOS
|-
| 525315 - ||  || || CINEOS
|-
| 525316 - ||  || || LINEAR
|-
| 525317 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525318 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525319 - ||  || || LINEAR
|-
| 525320 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525321 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525322 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525323 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525324 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525325 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525326 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525327 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525328 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525329 - ||  || || LINEAR
|-
| 525330 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525331 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525332 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525333 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525334 - ||  || || CSS
|-
| 525335 - ||  || || LINEAR
|-
| 525336 - ||  || || CINEOS
|-
| 525337 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525338 - ||  || || CSS
|-
| 525339 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525340 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525341 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525342 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525343 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525344 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525345 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525346 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525347 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525348 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525349 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525350 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525351 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525352 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525353 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525354 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525355 - ||  || || CINEOS
|-
| 525356 - ||  || || LONEOS
|-
| 525357 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525358 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525359 - ||  || || CSS
|-
| 525360 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525361 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525362 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525363 - ||  || || CSS
|-
| 525364 - ||  || || LINEAR
|-
| 525365 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525366 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525367 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525368 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525369 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525370 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525371 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525372 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525373 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525374 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525375 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 525376 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525377 - ||  || || LONEOS
|-
| 525378 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525379 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525380 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525381 - ||  || || CSS
|-
| 525382 - ||  || || CSS
|-
| 525383 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525384 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525385 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525386 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525387 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525388 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525389 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525390 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525391 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525392 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525393 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525394 - ||  || || CSS
|-
| 525395 - ||  || || CSS
|-
| 525396 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525397 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525398 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525399 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525400 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

525401–525500 

|-
| 525401 - ||  || || LINEAR
|-
| 525402 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525403 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525404 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525405 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525406 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525407 - ||  || || LONEOS
|-
| 525408 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525409 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525410 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525411 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525412 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525413 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525414 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525415 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525416 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525417 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525418 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525419 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525420 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525421 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525422 - ||  || || LINEAR
|-
| 525423 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525424 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525425 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525426 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525427 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525428 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525429 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525430 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525431 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525432 - ||  || || CSS
|-
| 525433 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525434 - ||  || || LONEOS
|-
| 525435 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525436 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525437 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525438 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525439 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525440 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525441 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525442 - ||  || || CSS
|-
| 525443 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525444 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525445 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525446 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525447 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525448 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525449 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525450 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525451 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525452 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525453 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525454 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525455 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525456 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525457 - ||  || || CSS
|-
| 525458 - ||  || || CSS
|-
| 525459 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525460 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525461 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525462 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525463 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525464 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525465 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525466 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525467 - ||  || || CSS
|-
| 525468 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525469 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525470 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525471 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525472 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525473 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525474 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525475 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525476 - ||  || || CSS
|-
| 525477 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525478 - ||  || || CSS
|-
| 525479 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525480 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525481 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525482 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525483 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525484 - ||  || || LINEAR
|-
| 525485 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525486 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525487 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525488 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525489 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525490 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525491 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525492 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525493 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525494 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525495 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525496 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525497 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525498 - ||  || || SSS
|-
| 525499 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525500 - ||  || || CSS
|}

525501–525600 

|-
| 525501 - ||  || || CSS
|-
| 525502 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525503 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525504 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525505 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525506 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525507 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525508 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525509 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525510 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525511 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525512 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525513 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525514 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525515 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525516 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525517 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525518 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525519 - ||  || || LONEOS
|-
| 525520 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525521 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525522 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525523 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525524 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525525 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525526 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525527 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525528 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525529 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525530 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525531 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525532 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525533 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525534 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525535 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525536 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525537 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525538 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525539 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525540 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525541 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525542 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525543 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525544 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525545 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525546 - ||  || || CSS
|-
| 525547 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525548 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525549 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525550 - ||  || || A. Lowe
|-
| 525551 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525552 - ||  || || CSS
|-
| 525553 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525554 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525555 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525556 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525557 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525558 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525559 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525560 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525561 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525562 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525563 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525564 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525565 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525566 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525567 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525568 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525569 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525570 - ||  || || LONEOS
|-
| 525571 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525572 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525573 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525574 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525575 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525576 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525577 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525578 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525579 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525580 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525581 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525582 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525583 - ||  || || CSS
|-
| 525584 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525585 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525586 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525587 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525588 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525589 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525590 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525591 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525592 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525593 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525594 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525595 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525596 - ||  || || M. W. Buie
|-
| 525597 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525598 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525599 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525600 - ||  || || Spacewatch
|}

525601–525700 

|-
| 525601 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525602 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525603 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525604 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525605 - ||  || || CSS
|-
| 525606 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525607 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525608 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525609 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525610 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525611 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525612 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525613 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525614 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525615 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525616 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525617 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525618 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525619 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525620 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525621 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525622 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525623 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525624 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525625 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525626 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525627 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525628 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525629 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525630 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525631 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525632 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525633 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525634 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525635 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525636 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525637 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525638 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525639 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525640 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525641 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525642 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525643 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525644 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525645 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525646 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525647 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525648 - ||  || || CINEOS
|-
| 525649 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525650 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525651 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525652 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525653 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525654 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525655 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525656 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525657 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525658 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525659 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525660 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525661 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525662 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525663 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525664 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525665 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525666 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525667 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525668 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525669 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525670 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525671 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525672 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525673 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525674 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525675 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525676 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525677 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525678 - ||  || || LONEOS
|-
| 525679 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525680 - ||  || || NEAT
|-
| 525681 - ||  || || SSS
|-
| 525682 - ||  || || Saint-Sulpice Obs.
|-
| 525683 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525684 - ||  || || LONEOS
|-
| 525685 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525686 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525687 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525688 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525689 - ||  || || NEAT
|-
| 525690 - ||  || || NEAT
|-
| 525691 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525692 - ||  || || LONEOS
|-
| 525693 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525694 - ||  || || SSS
|-
| 525695 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525696 - ||  || || NEAT
|-
| 525697 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525698 - ||  || || NEAT
|-
| 525699 - ||  || || NEAT
|-
| 525700 - ||  || || Spacewatch
|}

525701–525800 

|-
| 525701 - ||  || || NEAT
|-
| 525702 - ||  || || NEAT
|-
| 525703 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525704 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525705 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525706 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525707 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525708 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525709 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525710 - ||  || || NEAT
|-
| 525711 - ||  || || LONEOS
|-
| 525712 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525713 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525714 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525715 - ||  || || J. Lorenz
|-
| 525716 - ||  || || LONEOS
|-
| 525717 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525718 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525719 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525720 - ||  || || LONEOS
|-
| 525721 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525722 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525723 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525724 - ||  || || LONEOS
|-
| 525725 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525726 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525727 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525728 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525729 - ||  || || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 525730 - ||  || || NEAT
|-
| 525731 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525732 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525733 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525734 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525735 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525736 - ||  || || CSS
|-
| 525737 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525738 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525739 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525740 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525741 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525742 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525743 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525744 - ||  || || LONEOS
|-
| 525745 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525746 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525747 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525748 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525749 - ||  || || NEAT
|-
| 525750 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525751 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525752 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525753 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525754 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525755 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525756 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525757 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525758 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525759 - ||  || || NEAT
|-
| 525760 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525761 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525762 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525763 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525764 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525765 - ||  || || NEAT
|-
| 525766 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525767 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525768 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525769 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525770 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525771 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525772 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525773 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525774 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525775 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525776 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525777 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525778 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525779 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525780 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525781 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525782 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525783 - ||  || || NEAT
|-
| 525784 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525785 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525786 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525787 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525788 - ||  || || LONEOS
|-
| 525789 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525790 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525791 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525792 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525793 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525794 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525795 - ||  || || NEAT
|-
| 525796 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525797 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525798 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525799 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525800 - ||  || || Spacewatch
|}

525801–525900 

|-
| 525801 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525802 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525803 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525804 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525805 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525806 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525807 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525808 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525809 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525810 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525811 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525812 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525813 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525814 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525815 - ||  || || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 525816 - ||  || || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 525817 - ||  || || CSS
|-
| 525818 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525819 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525820 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525821 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525822 - ||  || || CSS
|-
| 525823 - ||  || || CSS
|-
| 525824 - ||  || || LINEAR
|-
| 525825 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525826 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525827 - ||  || || LONEOS
|-
| 525828 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525829 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525830 - ||  || || CSS
|-
| 525831 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525832 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525833 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525834 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525835 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525836 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525837 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525838 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525839 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525840 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525841 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525842 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525843 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525844 - ||  || || CSS
|-
| 525845 - ||  || || CSS
|-
| 525846 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525847 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525848 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525849 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525850 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525851 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525852 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525853 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525854 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525855 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525856 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525857 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525858 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525859 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525860 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525861 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525862 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525863 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525864 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525865 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525866 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525867 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525868 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525869 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525870 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525871 - ||  || || CSS
|-
| 525872 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525873 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525874 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525875 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525876 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525877 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525878 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525879 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525880 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525881 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525882 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525883 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525884 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525885 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525886 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525887 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525888 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525889 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525890 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525891 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525892 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525893 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525894 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525895 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525896 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525897 - ||  || || CINEOS
|-
| 525898 - ||  || || CSS
|-
| 525899 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525900 - ||  || || Spacewatch
|}

525901–526000 

|-
| 525901 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525902 - ||  || || LONEOS
|-
| 525903 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525904 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525905 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525906 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525907 - ||  || || CSS
|-
| 525908 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525909 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525910 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525911 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525912 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525913 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525914 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525915 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525916 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525917 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525918 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525919 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525920 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525921 - ||  || || LONEOS
|-
| 525922 - ||  || || CSS
|-
| 525923 - ||  || || CSS
|-
| 525924 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525925 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525926 - ||  || || CSS
|-
| 525927 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525928 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525929 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525930 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525931 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525932 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525933 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525934 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525935 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525936 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525937 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525938 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525939 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525940 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525941 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525942 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525943 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525944 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525945 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525946 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525947 - ||  || || NEAT
|-
| 525948 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525949 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525950 - ||  || || LONEOS
|-
| 525951 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525952 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525953 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525954 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525955 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525956 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525957 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525958 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525959 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525960 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525961 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525962 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525963 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525964 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525965 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525966 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525967 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525968 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525969 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525970 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525971 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525972 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525973 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525974 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525975 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525976 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525977 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525978 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525979 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525980 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525981 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525982 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525983 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525984 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525985 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525986 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525987 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525988 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525989 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525990 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 525991 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525992 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525993 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525994 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525995 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525996 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525997 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525998 - ||  || || Spacewatch
|-
| 525999 - ||  || || Spacewatch
|-
| 526000 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0525001